Renard je francouzské příjmení, které znamená „liška“. Nositeli jsou:

 Colette Renardová (1924–2010), francouzská herečka a zpěvačka
 Damien Renard (* 1980), francouzský orientační běžec
 Hervé Renard (* 1968), francouzský fotbalový trenér
 Charles Renard (1847–1905), francouzský voják a letecký konstruktér
 Jules Renard (1864–1910), francouzský spisovatel

Francouzská příjmení